Сарва ():

 Сарва — деревня в Нуримановском районе Башкортостана.
 Сарва — карстовый источник, расположенный в деревне Сарва.
 Сарва — река в России, протекает в Республике Башкортостан.